PBI peut faire référence à :
 Protection biologique intégrée
 Brigades de paix internationales (Peace Brigades International)
 Public Broadcasters International (conférence annuelle des médias publics du monde entier)
 Power BI